Андре́й Ге́рманович Гу́сев (род. 18 сентября 1973, Рыбинск) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Андрей Гусев родился 18 сентября 1973 года в городе Рыбинск, Ярославская область.

Окончил Рыбинский авиационный техникум по специальности «Техник-технолог инструментального производства».

В 1994 году поступил, а в 1998 году окончил Ярославский государственный театральный институт (курс В. М. Асташина).
С 1998 по 2000 год — актёр Санкт-Петербургского театра «Причастие», МТЮЗа.

С 2000 года принят в театр им. Маяковского. На знаменитой сцене играл в спектаклях: «Кин IV» (актер труппы Кина), «Розенкранц и Гильденстерн мертвы…» (Трагик), «Не о соловьях» (Моряк Джек), «Жертва века» (Лакей), «Тайна старого шкафа» (Эдмунд), «Приключения Буратино» (Буратино, Сверчок), «Дети Ванюшина» (Приказчик). Сегодня зрители могут увидеть Андрея Гусева в спектаклях текущего репертуара «Банкет» (официанты), «Женитьба» Н.Гоголя (Хор), «Золотой ключик» А.Толстого (Кот Базилио), «Как поссорились…» Н.Гоголя (Панас Тарасович, Нищий), «Карамазовы» Ф.Достоевского (Ракитин, Следователь, Хор и оркестр), «Мертвые души» Н.Гоголя (в эпизодах, массовых сценах и песнях), «Приключения Красной Шапочки» (1-й охотник, 2-й охотник), «Ревизор» Н.Гоголя (Коробкин, Гибнер, Гости и слуги), «Развод по-мужски» Н.Саймона (Рой), «Три сестры» А.Чехова (Владимир Родэ), «Чума на оба ваши дома» Г.Горина (Валентин).

Дебютировал на телеэкране в 2004 году — сыграл Серафима в семейной драме «Дети Арбата» по мотивам романов Анатолия Рыбакова. Сыграл главную роль Василия Сталина в сериалах В.Пиманова «Александровский сад», «Александровский сад 2» и «Охота на Берию». Последние работы на экране: Кицес Арон в фильме «Котовский», Сева Пряников в детективе «Шериф», снимался также в картинах «Супруги» и «Паутина-4».

Помимо работы в театре и съемок в кино Андрей Гусев, обладая красивым голосом и прекрасной дикцией, принимает участие в концертах в качестве профессионального конферансье, в 2008 году выпустил аудиокнигу (прочитал повесть «Кавказский пленник»), был ведущим цикла «Литературно-музыкальные салоны на Неглинной», посвященному творчеству Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

Театральные работы

Работы прошлых лет 
 «Банкет» (реж. С.Арцибашев) — официант
 «Вольный стрелок Кречинский» (реж. Т.Ахрамкова) — Нелькин
 «Дети Ванюшина» (реж. А. А. Гончаров) — приказчик
 «Жертва века» (реж. А. А. Гончаров) — лакей, половой
 «Женитьба» (реж. С.Арцибашев) — Хор
 «Забавы Дон Жуана» (реж. Т.Ахрамкова) — Молодой гранд, молодой актёр
 «Золотой ключик» (реж. Ю. В. Иоффе) — Буратино, Сверчок
 «Как вам это полюбится» (реж. А. А. Гончаров) — пастух Гильом
 «Как поссорились…» (реж. С.Арцибашев) — Панас Тарасович, миргородский дворянин; Нищий
 «Карамазовы» (реж. С.Арцибашев) — Ракитин, адвокат, хор, солдат
 «Кин IV» (реж. Т.Ахрамкова) — актёр труппы Кина
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы…» (реж. Е.Арье) — трагик
 «Не о соловьях» (реж. Т.Ахрамкова) — моряк Джек
 «Рамки приличий» (реж. А.Максимов) — виконт де Вальмон
 «Ревизор» (реж. С.Арцибашев) — Христофор Иванович Гибнер, Степан Коробкин
 «Тайна старого шкафа» (реж. И. Г. Войтулевич) — Эдмунд
 «Три сестры» (реж. С.Арцибашев) — Владимир Родэ
 «Чума на оба ваши дома!» (реж. Т.Ахрамкова) — Валентин, брат покойного Тибальда

В настоящее время 
 «Женитьба» (реж. С.Арцибашев) — Степан, слуга Подколесина
 «Золотой ключик» (реж. Ю. В. Иоффе) — Кот Базилио
 «Квит на Квит» (реж. Ю.Иоффе) — Комик
 «Мертвые души» (реж. С.Арцибашев) — кучер Селифан
 «На чемоданах» (реж. А.Коручеков) — Амация Хофштаттер
 «Приключения Красной Шапочки» (реж. Ю. В. Иоффе) — 2-й охотник
 «Развод по-мужски» (реж. С.Посельский, С.Арцибашев) — адвокат Рой
 «Чума на оба ваши дома» (реж. Т.Ахрамкова) — Бенволио, племянник Монтекки, друг покойного Ромео

Фильмография 

 2004 — Дети Арбата (телесериал) — Серафим
 2005—2007 — Александровский сад (телесериал) — Василий Сталин
 2006 — Безмолвный свидетель (серия 24 «Золотые шары») — подозреваемый боксер Михаил
 2007 — Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (2 сезон, фильм 20 «Семейное дело») — Сергей Красильников
 2008 — Охота на Берию — Василий Сталин
 2009 — Супруги (телесериал) 9 серия — Борис Зубарев
 2009 — Иван Грозный (телесериал) (12-13 серия) — боярин Горенский
 2009 — Котовский — Арон Кицес
 2010 — Выхожу тебя искать (телесериал) — Звонарёв
 2010 — Шериф (телесериал) — Сева Пряников, вор-домушник
 2010 — Записки экспедитора Тайной канцелярии (7 серия — «Иллюзионист») — гонец
 2011 — Супруги 2 11 серия — Максим Агапов
 2012 — МУР — Василий Сталин
 2012 — Однажды в Ростове (телесериал)— капитан милиции
 2012 — Золотой запас (телесериал) — офицер (13-14 серии)
 2012 — Кто, если не я? (19 серия) — лейтенант Потехин
 2014 — Екатерина (телесериал) — Лев Нарышкин
 2019 — Доктор Рихтер 3 — Борис, отец Вари

 Озвучивание 
 2008 — Кавказский пленник (рассказ Толстого) — аудиокнига Ссылки 
 Биография Андрея Гусева. kino-teatr.ru''

Выпускники ЯГТИ